Rajk László (1909–1949) politikus, belügyminiszter
 Rajk László (1949–2019) építész, díszlettervező, országgyűlési képviselő, a politikus fia